al-Zankawi oder al-Zenkawi ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Mohamed al-Zankawi (* 1984), kuwaitischer Hammerwerfer
 Essa Mohamed al-Zenkawi (* 1992), kuwaitischer Diskuswerfer